Only You, littéralement en anglais « rien que toi », peut faire référence à :

Une chanson 
 Only You (And You Alone), chanson américaine créée par les Platters en 1955 ;
 Only You, chanson du groupe britannique Yazoo sortie en 1982 et reprise notamment par le groupe britannique The Flying Pickets un an plus tard, Mireille Mathieu en 1984 en version française sous le titre On est bien et allemande, intitulée Mon amour (in den Armen deiner Zärtlichkeit), puis Enrique Iglesias dans une adaptation espagnole Solo en ti en 1997 ;
 Only You, chanson de la chanteuse japonaise Yuki Uchida sortie en 1995 ;
 Only You, chanson du groupe japonais Morning Musume sorti en 2011 ;
 Only You, chanson du groupe japonais Dream sortie en 2013 ;
 Only You, chanson du chanteur franco-congolais Gims sortie en 2021.

Un film 
 Only You, film américain de Norman Jewison sorti en 1994 ; 
 Only You, court métrage néerlandais de Willem Baptist sorti en 2009 ;  
 Only You, un film britannique de 2018 réalisé par Harry Wootliff.